El término snert puede referirse a:

 Es el nombre del perro de Hägar el vikingo.
 Sopa de guisantes típica de la cocina holandesa.

en:Pea soup#Netherlands